Здесь представлен список регбистов, набравших наибольшее количество очков в матчах на уровне сборных команд.

Игроки, продолжающие выступать на международном уровне, выделены жирным. Спортсмены, завершившие международную карьеру, но всё ещё активные в клубном регби, выделены курсивом.

По состоянию на 24 июня 2012 г.:

Ярус 1

Ярус 2 

Второй ярус включает восемь стран: Грузию, Канаду, Румынию, Самоа, США, Тонгу, Фиджи и Японию.

Ярус 3

Примечания

Ссылки 
Scrum.com
BBC Sport

Регби
Списки спортсменов